Гаври́лко — українське прізвище. Відомі носії:

 Гаврилко Валентин Купріянович (* 1938) — майстер спорту СРСР з волейболу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Гаврилко Василь Миколайович (1985—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилко Галина — ужгородська оперна співачка, колишня учасниця українського гурту «Барселона».
 Гаврилко Марина Всеволодівна (1913-1994) — радянська кіноакторка.
 Гаврилко Михайло Омелянович (1882-1920) — український художник, скульптор, поет, учасник українських визвольних змагань початку XX ст.
 Гаврилко Олександр Павлович (1925—1997) — український архітектор.
 Гаврилко Олена Порфирівна (1890—1967) — українська педагогиня, художниця, громадська діячка.
 Гаврилко Ростислав Андрійович (1914-1984) — український радянський театральний актор і режисер, народний артист УРСР.

Примітки 

Українські прізвища